Alone — альбом Modern Talking
 Alone — альбом The Pretenders
 «Alone» — сингл Jasper Forks
 «Alone» — сингл Marshmello
 «Alone» — сингл Алана Уокера